Palacio ("palazzo" in spagnolo) può riferirsi a:

Persone 
 Alberto Palacio – ingegnere e architetto spagnolo
 Alfredo Palacio – politico ecuadoriano
 Armando Palacio Valdés – scrittore e critico letterario spagnolo
 Ernesto Palacio – tenore peruviano
 Hayder Palacio – calciatore colombiano, che ha giocato solo in Colombia
 José Ramón Palacio – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo naturalizzato argentino
 Loyola de Palacio – politica spagnola
 Ana Isabel de Palacio y del Valle Lersundi - politica spagnola
 Milt Palacio – cestista statunitense naturalizzato beliziano
 Raimundo Andueza Palacio – politico venezuelano
 Rodrigo Palacio – calciatore argentino 
 Yoana Palacio – pallavolista cubana naturalizzata azera